Spin-off – in diritto societario è una unità organizzativa (per esempio, un ufficio o una divisione) che faceva parte in origine di una certa società, ma che è diventata indipendente
 Spin-off – nel mondo dei media è un film, una fiction televisiva, un fumetto, un romanzo o un videogioco elaborati traendo spunto da elementi o personaggi di una serie o di un'opera precedente